Bumiaji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bumiaji, Sragen, by, 
 Kecamatan Bumiaji, distrikt, Jawa Timur, 
 Bumiaji, Batu, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar